Niemcy:
 Ellenberg – dzielnica Kappeln
 Ellenberg – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb
 Ellenberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld

Osoby:
 Heinz Ellenberg – niemiecki biolog